Il singolare dell'Open Barletta 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Ivo Minář era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Pere Riba.

Pere Riba ha battuto in finale Steve Darcis, che si è ritirato sul punteggio di 6–3 .

Teste di serie

  Jarkko Nieminen (quarti di finale)
  Santiago Ventura (primo turno)
  Steve Darcis (finale)
  Blaž Kavčič (quarti di finale)

 Igor' Kunicyn (quarti di finale)
 Pere Riba (campione)
 Iván Navarro (primo turno)
 Simone Bolelli (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Barletta 2010